Мото Гран-Прі Японії 2014 року, офіційна назва Motul Grand Prix of Japan — п'ятнадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 10—12 жовтня 2014 року на автомотодромі Твін Рінг Мотегі, розташованому поруч з містечком Мотеґі у Японії. Етап став 16-м в історії мотодрому та першим із трьох виїзних етапів кінця сезону (що пройшли за межами Європи). Під час Гран-Прі Японії 2014 Марк Маркес, зайнявши 2-ге місце, достроково став чемпіоном світу в класі MotoGP, ставши першим гонщиком, який виграв чемпіонат на мотоциклі Honda на рідному для виробника треці.

MotoGP 
Гонка в королівському класі стала першою у сезоні, де Марк Маркес міг достроково, за три етапи до кінця, стати чемпіоном світу. З цього приводу був запущений спеціальний хештег #MM93TitleChance. Хоча Маркес зайняв друге місце, проте він фінішував вище основних конкурентів Педроси та Россі, що дозволило йому стати чемпіоном світу, вдруге поспіль. Хештег #MM93TitleChance в першу годину після гонки був вжитий понад 5 тис. разів, загалом же його переглянуло понад 15 млн. користувачів соціальних мереж.

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 115,224 км (24 кола).

У гонці по wild card виступав місцевий гонщик Кацуюкі Накасуга (перший виступ у MotoGP протягом сезону).

Перемогу у кваліфікації святкував Андреа Довіціозо з команди «Ducati Team». Цей поул став другим і кар'єрі «Дові» за час виступів у «королівському» класі та першим для італійської команди за чотири роки — попередній поул здобув Кейсі Стоунер на Гран-Прі Валенсії-2010.

Старт гонки виграв Валентіно Россі, наздогін якому кинулись Хорхе Лоренсо та Андреа Довіціозо. «Доктор» лідирував 5 кіл, доки його не обігнав Лоренсо. На 9-му колі Марк Маркес, якому потрібно було фінішувати вище Россі та Педроси, обігнав Довіціозо і вийшов на третє місце. На 15-му колі Маркес обігнав Россі, Педроса ж у цей час вже їхав на 4-му місці. Така послідовність гонщиків дозволяла Марку достроково стати чемпіоном світу і це його повністю задовольняло, тому він не дуже намагався атакувати Лоренсо. Так вони і фінішували.

Після гонки почалось святкування здобуття Макесом чемпіонства. Він проїхав коло пошани в ексклюзивному шоломі Shoei, виконаному в золотистих кольорах. Йому урочисто було вручено самурайський меч. Загалом же святкування відбувалось в стилі «3+1» (за кількістю виграних Маркесом чемпіонатів в усіх класах MotoGP).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 110,423 км (23 кола).

У гонці по wild card виступали Чалермполь Поламай (дебютна гонка у MotoGP в кар'єрі) та ветеран мотогонок Юкі Такахаші (перша гонка у сезоні). Француз Флоріан Маріно замінив у команді «NGM Forward Racing» травмованого Сімоне Корсі, японець Томойоші Кояма замінив у команді «Teluru Team JiR Webike» японця Тетсуту Нагашіму.

Зі старту гонки лідерство захопив швейцарець Том Люті, навздогін йому кинулись француз Йоан Зарко та іспанець Маверік Віньялес. Замикали першу групу лідер сезону Тіто Рабата та Міки Калліо. Люті, який проводив десяту гонку на Twin Ring Motegi, не віддав своєї переваги до самого фінішу. Рабат, фінішувавши третім, збільшив свою перевагу в загальному заліку від найближчого переслідувача, Калліо, до 36 очок, що дозволяло йому розраховувати на дострокове здобуття чемпіонства вже на наступному етапі, у Австралії.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 96,02 км (20 кіл).

На етапі по вайлд кард виступили японці Сена Ямада (перший виступ у сезоні та другий у кар'єрі) та Хікарі Окубо (дебютний виступ у MotoGP).

Гонка пройшла в традиційній для молодшого класу боротьбі. Кілька перших кіл лідирував британець Данні Кент. Згодом його обігнав Джек Міллер, який очолював заїзд майже до самого фінішу, доки його на останньому колі не пройшов Алекс Маркес. Маркес-молодший здобув третю перемогу у сезоні, чим закріпив своє лідерство у загальному заліку. Після Гран-Прі його перевага над основним конкурентом, Міллером, збільшилась до 25 очок.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Підсумки 
Марк Маркес достроково став чемпіоном світу в класі MotoGP.

Honda вперше у сезоні обійшла KTM в загальному заліку класу Moto3.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Японії
2014
Японія
2014 у японському спорті
Жовтень 2014